Niebudszen ist der Name dreier ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen Oblast Kaliningrad in Russland:
 Niebudszen, 1936–1938 Niebudschen, 1938–1946 Herzogskirch, Kreis Gumbinnen, seit 1946: Krasnogorskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gussew
 Groß Niebudszen, 1936–1938 Groß Niebudschen, 1938–1946 Steinsee, Kreis Insterburg, seit 1946: Sadowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk
 Klein Niebudszen, 1936–1938 Klein Niebudschen, 1938–1946 Bärengraben, Kreis Insterburg, seit 1946: Seljonaja Dolina (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk